FIFF est un sigle pouvant désigner :

Festivals de cinéma 
  Festival international du film francophone de Namur
  Festival international du film fantastique de Bruxelles, officiellement ‘Brussels International Fantastic Film Festival’, uniquement en anglais
  Festival international du film de femmes de Créteil
  Festival international du film fantastique d’Avoriaz (1973-1993)
  Festival international du film fantastique de Gérardmer (1994-), successeur du précédent
  Festival du film de Fajr
  Festival international de films de Fribourg
  Festival international du film fantastique de Neuchâtel (ou NIFFF pour ‘Neuchâtel International Fantastic Film Festival’)

Voir aussi 
 Marguerite de Fiff